Карл Фрідріх Шинкель — німецький архітектор, художник, вважається за лідера «романтичного історизму» в німецькій архітектурі.
 Кен Шинкель — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника, згодом — хокейний тренер.
 5297 Шинкель — астероїд головного поясу.